Slovo Edison může být:
osoba
 Thomas Alva Edison (1847–1931) – známý americký vynálezce
 Charles Edison (1890–1963) – guvernér New Jersey, syn Thomase Alvy Edisona
 Edison Chen – čínský filmový herec a zpěvák
místo
 Edison (New Jersey) – město v New Jersey, USA
 Edison (Georgie) – městečko v Georgii, USA

 Edison (Washington) – obec ve státě Washington, USA

 Edison – kráter na Měsíci
planetka
 (742) Edisona – planetka pojmenovaná na počest T. A. Edisona
věda, technika
 Edisonův závit
 Edisonův efekt, též edisonův jev – termoelektronová emise, který je základem elektronky, objevený roku 1883
 Edisonův akumulátor – akumulátorová baterie na bázi oxid nikelnatý-železo
 USS Thomas A. Edison (SSBN-610) – ponorka třídy Ethan Allen
 EDISON – komplexní informační systém pro firmy v oblasti veřejné dopravy
umění
 Edison (báseň) – báseň od Vítězslava Nezvala
 Edison (album) – deska hudebníka Jana Spáleného (zhudebnění Nezvalovy básně)
 Edison Force – americký film (2005) ze stejnojmenného města s Morganem Freemanem a Justinem Timberlakem v hlavní roli
 Edison (firma) – firma v USA na počátku 20. století, které sponzorovala filmy
 Edison Awards – hudební ocenění

Externí odkazy